Gmina Ribnik (Bośnia i Hercegowina)
 Gmina Ribnik (Chorwacja)

Zobacz też 
 Ribnik